Диего Нуньес де Авенданьо (; 15?? — 26 мая 1606, предположительно Лима, Перу) — испанский чиновник, судья королевской аудиенции в Лиме. В течение краткого времени в 1607 году исполнял обязанности вице-короля Перу.

Диего Нуньес де Авенданьо был сыном известного испанского юриста и писателя Пиедро Нуньеса де Авенданьо.

В начале своей карьеры он работал адвокатом при королевском совете. В 1565 году он получил привилегию от короля Филиппа II на издание сочинений своего отца.

В дальнейшем он занимал различные должности, и вскоре он был назначен на пост президента королевской аудиенции Лимы.

В 1606 году в Перу скончался вице-король Гаспар де Суньига, после чего Диего Нуньес как высшее должностное лицо возглавил на временной основе колонию. Вскоре, в 1607 году, Диего Нуньес де Авенданьо скончался. Датированный 15 февраля 1607 года документ, направленный неким доктором Альберто де Акунья, был послан в аудиенцию с просьбой прислать нового вице-короля вместо умершего ранее Суньига Асеведо-и-Фонсека.

Вскоре в Перу из Новой Испании прибыл новый вице-король Хуан де Мендоса и Луна.

Вице-короли Перу
Политики Перу
Адвокаты Испании
Умершие в 1607 году
Адвокаты по алфавиту